Dieser Artikel gibt einen Überblick zur Demografie Rostocks. Die Einwohnerentwicklung von Rostock wird tabellarisch und grafisch dargestellt.

Am  betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Rostock nach Fortschreibung des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern  (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Einwohnerentwicklung 

Die Einwohnerentwicklung von Rostock lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Bis zum Beginn der Neuzeit wuchs die Bevölkerung nur langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen, Hungersnöte, Naturkatastrophen oder Brände immer wieder zurück. So starben 1443 während einer Pestepidemie mehrere tausend Menschen. Die Bevölkerungszahl verringerte sich zwischen 1410 und 1566 von 14.000 auf 9.500. Im Jahre 1594 lebten in Rostock 14.800 Menschen. Im Vergleich mit anderen Hansestädten lebten im gleichen Zeitraum in Hamburg knapp 40.000 Menschen, in Lübeck um die 22.500 und in Stralsund ca. 12.500.

Wegen des Niedergangs der Hanse und den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) sank die Einwohnerzahl wieder. Viele Menschen starben auch bei der schweren Sturmflut am 10. Februar 1625, als ganz Warnemünde und große Teile der Rostocker Innenstadt überschwemmt wurden. Nach dem verheerenden Stadtbrand vom 11. August 1677 hatte die Stadt noch 5.000 Bewohner, 1773 waren es wieder 9.000. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begannen die Rostocker auch außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern zu bauen, die ärmlichen Viertel der Arbeiter und reichen Viertel der Industriellen und Beamten entstanden und die Bevölkerung wuchs sehr schnell. Lebten 1806 erst 13.000 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 bereits 55.000.

Im Jahre 1935 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt Rostock die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Bis 1940 stieg sie dann auf 129.500. Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt das Ziel alliierter Luftangriffe. Dabei starben hunderte Menschen, circa die Hälfte der Wohnungen wurde zerstört. Insgesamt verlor Rostock durch Evakuierung, Flucht, Deportationen und Luftangriffe etwa die Hälfte seiner Bewohner (60.600 Personen). Die Bevölkerungszahl sank bis Mai 1945 auf 68.928, stieg dann aber schnell mit der Einwanderung zahlreicher Flüchtlinge und Vertriebener.

Im Jahre 1971 wurde die Grenze von 200.000 Einwohnern überschritten. 1988 erreichte die Einwohnerzahl mit 253.990 ihren historischen Höchststand. Seit der Wende in der DDR verlor die Stadt wegen hoher Arbeitslosigkeit, des Wegzugs vieler Einwohner in das Umland und des Geburtenrückgangs 20,8 Prozent ihrer Bewohner (52.894 Personen). Das Durchschnittsalter der Bevölkerung lag 2003 bei 43,5 Jahren. Im Jahr 2007 stieg die Bevölkerung Rostocks erstmals wieder auf über 200.000 Personen an, zum Jahresende lebten 200.413 Menschen in der Stadt. Bis Mitte 2012 stieg die Bevölkerungszahl weiter, auf 204.320 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Rostock. Damit stand die Regiopole Rostock unter den deutschen Großstädten an 38., unter den Städten Mecklenburg-Vorpommerns an 1. Stelle.

Im Zuge des Bevölkerungswachstums nimmt auch die Bedeutung des Immobilienmarktes und im Speziellen des Wohnungsmarktes in Rostock und seiner Regiopolregion zu, die Miet- und Eigentumspreise steigen in attraktiven Wohnlagen beständig an.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1812 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1944), der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (1945 bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1378 bis 1870 

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1871 bis 1944 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadt Rostock

Von 1945 bis 1989 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Ab 1990 

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Bevölkerungsprognosen 

Nach einem steilen realen Abwärtstrend in den 1990er Jahren wurde Anfang des Jahrtausends für Rostock Stagnation bzw. eine leicht abnehmende Einwohnerzahl prognostiziert. Diese Prognosen haben sich nicht bestätigt – vielmehr nahm die Einwohnerzahl seit 2003 bis 2019 kontinuierlich zu. Seit 2019 nimmt sie leicht ab.

Prognose des Statistischen Landesamtes MV (Mai 2003) 

In der 3. Landesprognose Mecklenburg-Vorpommern des Statistischen Landesamtes vom Mai 2003 wurde für Rostock zwischen 2002 und 2020 mit einem Rückgang der Bevölkerung um 0,6 Prozent (1.176 Personen) gerechnet. Danach sollte der Abwanderungsprozess in das Umland auf Grund des gesättigten Baulandmarktes zum Stillstand kommen. Es wurde erwartet, dass besonders die 18- bis 25-Jährigen mittelfristig unter anderem zur Ausbildung und zum Studium ihren Hauptwohnsitz in die Stadt verlagern würden.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2002–2020 – Prognose für Rostock (Hauptwohnsitze):

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Prognose der Bertelsmann Stiftung (2009) 

In der 2009 veröffentlichten Publikation „Wer, wo, wie viele? - Bevölkerung in Deutschland 2025“, in der die Bertelsmann Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl für alle Kommunen ab 5.000 Einwohner in Deutschland liefert, wurde für Rostock ein Rückgang der Bevölkerung zwischen 2006 und 2025 um 8,6 Prozent (17.121 Personen) vorausgesagt. Die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung bis jetzt widersprach der Prognose. Die Bevölkerungsgröße stieg in dem bisher prognostizierten Zeitraum, anstatt zu fallen.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2006–2025 – Prognose für Rostock (Hauptwohnsitze):

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Ausländische Bevölkerung 
Die Tabelle zeigt die größten Gruppen der melderechtlich mit Hauptwohnsitz in Rostock registrierten Ausländer.

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember des jeweiligen Jahres (Hauptwohnsitze).

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern

Stadtbereiche 

Das Stadtgebiet Rostocks ist in 31 Ortsteile gegliedert. Diese sind in fünf Ortsamtsbereiche zusammengefasst, für die jeweils ein Ortsamt zuständig ist. Für statistische Zwecke ist die Stadt noch in 21 Stadtbereiche unterteilt.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember des jeweiligen Jahres (Hauptwohnsitze).

Quelle: Stadtamt der Hansestadt Rostock; Einwohnermelderegister Stadtbereichsatlas

Siehe auch 
 Geschichte Rostocks
 Liste der Ortsteile von Rostock

Literatur 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918 
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42 
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff. 
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989
 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Wer, wo, wie viele? - Bevölkerung in Deutschland 2025. Praxiswissen für Kommunen. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-86793-042-0

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern: Bevölkerung, Haushalte, Familien, Fläche
 Stadt Rostock: Zahlen und Fakten
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Kommune

Rostock
Rostock
Rostock
Gesellschaft (Mecklenburg-Vorpommern)